William Butcher (né le  à Madison dans l'état du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Will Butcher a disputé 4 saisons (2013 à 2017) avec les Pioneers de Denver dans la NCAA. À la fin de la campagne 2016-2017, Butcher remporte le trophée Hobey Baker remis au joueur universitaire par excellence. Il est capitaine des Pioneers lors de cette saison.

Il est choisi par l'Avalanche du Colorado au cinquième tour, au  rang au total, durant le repêchage d'entrée dans la LNH 2013. En , il décide de signer un contrat de deux ans avec les Devils du New Jersey. Il passe professionnel le  face à l'Avalanche du Colorado et sert trois aides.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Fighting Saints de Dubuque || USHL ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || United States National Development Team || USHL ||31 ||2 ||8 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || United States National Development Team || USHL ||26 ||3 ||10 ||13 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Pioneers de Denver || NCAA ||38 ||8 ||8 ||16 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Pioneers de Denver || NCAA ||38 ||4 ||14 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Pioneers de Denver || NCAA ||39 ||9 ||23 ||32 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Pioneers de Denver || NCAA ||43 ||7 ||30 ||37 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 81 || 5 || 39 || 44 || 8 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 78 || 4 ||  26 || 30 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 ||  Devils du New Jersey || LNH || 56 || 4 || 17 || 21 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Devils du New Jersey || LNH || 23 || 1 || 10 || 11 || 2  || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo  || LNH || 37 || 2 || 6 || 8 || 0  || - || - || - || - || -
|-

| 275 || 16 || 98 || 114 || 34 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0

Au niveau international 

|-
| 2012 || align=left| États-Unis U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2013 || align=left| États-Unis U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 2 || 3 || 5 || 2 || align="left"| place
|-
| 2015 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"| place
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||1 ||2 ||3 ||0 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2017-2018 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles des recrues

Références 

Naissance en janvier 1995
Naissance à Madison (Wisconsin)
Joueur international américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des Devils du New Jersey
Gagnant du trophée Hobey-Baker
Joueur des Sabres de Buffalo